Змагання зі штовхання ядра серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2020 у Токіо проходили 30 липня та 1 серпня 2021 на Японському національному стадіоні.

Напередодні старту 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Результати

Кваліфікація 

Умови проходження до фіналу: штовхання на 18,80 м () або входження до 12 найкращих за результатом атлеток у обох групах кваліфікації ().

Фінал 

У фінальних змаганнях з особистим рекордом перемогла китаянка Ґун Ліцзяо.

×

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  
 Сторінка дисципліни змагань на сайті Міжнародного олімпійського комітета  
  

Жінки
Жінки